Asterisk, een typografisch symbool in de vorm van een sterretje (*)
Asterisk PBX, een open-source-telefonieplatform voor Windows, Mac, Linux, FreeBSD en Unix

Zie ook 
 Asterix, een Franse stripreeks